Gérard Hartmann, né le  et mort le , est un homme politique français.

Biographie

Détail des fonctions et des mandats 

 Mandat parlementaire

  -  : Sénateur du Haut-Rhin

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Jean-Pierre Kintz, « Gérard  Joseph Emile Thiébault Hartmann », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 15, p. 1423

Articles connexes 
 Frœningen
 Liste des sénateurs du Haut-Rhin

Lien externe 
 Sa fiche sur le site du Sénat

Sénateur du Haut-Rhin
Décès en novembre 1956
Naissance en septembre 1907
Décès à 49 ans